Jméno Schrödinger se objevuje ve více významech:
 Rudolf Schrödinger (1857–1919) – rakouský botanik, otec Erwina Schrödingera
 Erwin Schrödinger (1887–1961) – rakouský teoretický fyzik, jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky

Kvantová fyzika
 Schrödingerova rovnice – Schrödingerova pohybová rovnice nerelativistické kvantové teorie
 Schrödingerova kočka – Schrödingerův myšlenkový experiment
 Schrödingerovo pole – kvantové pole dodržující Schrödingerovu rovnici
 Schrödingerova reprezentace – Schrödingerova formulace popisující vývoj kvantových systémů měnících se v čase

Astronomie
 Schrödinger (kráter) – měsíční kráter pojmenovaný po Erwinovi Schrödingerovi
 Vallis Schrödinger – měsíční údolí pojmenované podle kráteru
 Schrödinger (planetka) – planetka 13092 v hlavním pásu pojmenovaná po Erwinovi Schrödingerovi

Ostatní
 Schrödinger (Hellsing) – postava japonské manga série Hellsing
 Schrödinger (kodek) – jedna ze dvou implementací kompresního videoformátu Dirac pojmenovaná po Erwinovi Schrödingerovi
 Schrödingerův institut – česká vzdělávací organizace, středisko volného času